Paul Cortese ist der Name folgender Personen:

* Paul Cortese (Bratschist) (* 1960), US-amerikanischer Bratschist
 Paul Cortese (1465–1510), italienischer Theologe und Philosoph, Bischof von Urbino, siehe Paolo Cortesi